Сердцевидки, или кардииды () — семейство двустворчатых моллюсков из отряда Veneroida.

Толстостенная раковина сильно выпуклая, имеет сердцевидную форму. Достигают в длину до 10 см, имеют рёбра, у некоторых видов имеются шипы. Нога хорошо развита, с её помощью моллюски не только передвигаются и быстро закапываются в грунт, но и подпрыгивают на несколько сантиметров над дном, когда чувствуют опасность. Питаются планктоном и детритом. В отличие от большинства моллюсков являются гермафродитами и могут быстро размножаться.

Являются объектом промысла.

Из спрессованных ракушек сердцевидок, которые накапливались на дне моря в течение значительного времени, образовался ракушечник, который используется как строительный материал.

Классификация 

 Acanthocardia
 Acrosterigma
 Americardia
 Cardium
 Cardium costatum — Ребристая сердцевидка
 Cerastoderma
 Cerastoderma glaucum — Сердцевидка зелёная
 Clinocardium
 Corculum
 Ctenocardia
 Dinocardium
 Discors
 Fragum
 Fulvia (род)
 Hypanis
 Laevicardium
 Laevicardium laevigatum
 Lophocardiium
 Lunulicardia
 Lyrocardium
 Microcardium
 Nemocardium Papyridea Parvicardium Plagiocardium Pratulum Ringicardium Serripes Trachycardium Trigoniocardia''

Примечания 

Семейства двустворчатых
 
Таксоны, описанные Жаном Батистом Ламарком